Ла Јаката има више значења:

 Ла Јаката (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јаката (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јаката (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јаката (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јаката, Ла Чачалака (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику